Камбре́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північний схід від Парижа, 55 км на південь від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті було 14 964 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 32407,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста 
 [ Розташування муніципалітету Камбре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Сьогодні в Камбре

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор
 Облога Камбре, 1677

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Нор
Нижньорейнсько-Вестфальський округ